Sainte-Monique peut faire référence à :
 Sainte-Monique, municipalité canadienne du Québec (Lac-Saint-Jean-Est),
 Sainte-Monique, municipalité canadienne du Québec (Nicolet-Yamaska).
 Sainte-Monique, ancienne municipalité canadienne du Québec (Laurentides), maintenant secteur de Mirabel.

Voir aussi